Jordan kan som auktorsförkortning betyda:

 David Starr Jordan
 Claude Thomas Alexis Jordan
 Eric Knight Jordan
 Edwin Oakes Jordan
 Harold V. Jordan
 Karl Jordan
 Robert Coane Roberts Jordan
 William Paul Jordan

Robotskapade auktorsförkortningar